Hippopotamus creutzburgi, communément appelé Hippopotame nain de Crète, est une espèce éteinte d'hippopotames européens qui a vécu jusqu'au Pléistocène supérieur. Il est connu par des fossiles trouvés en Crète, où il a disparu quand l'Homme a commencé à coloniser l'ile.

Systématique 
L'espèce Hippopotamus creutzburgi a été décrite en 1966 par les paléontologues néerlandais  (1933-) et  (1934-2003).

Historique 
Les premiers restes fossiles d'hippopotames nains de Crète ont été trouvés par Dorothea Bate sur le plateau de Katharo, dans l'Est de la Crète, dans les années 1920.

Il en va de même d'une autre espèce, l'Hippopotame nain de Chypre (Hippopotamus minor) qui a vécu sur l'ile de Chypre jusqu'au début de l'Holocène.

Origine évolutive et classification 

L'Hippopotame nain de Crète est considéré comme le descendant de l'Hippopotame européen par un processus de nanisme insulaire sur l'ile de Crète.

On en distingue deux sous-espèces :
 Hippopotamus creutzburgi creutzburgi  et
 Hippopotamus creutzburgi parvus. Ce dernier était le plus petit des deux, mais néanmoins plus grand que l'Hippopotame nain de Chypre.

Étymologie 
Son épithète spécifique, creutzburgi, lui a été donnée en l'honneur du géographe et professeur d'université  (1893-1978) en remerciement de ses travaux concernant la cartographie et l'exploration géomorphologique de la Crète.

Publication originale

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire évolutive des hippopotamidés
 Évolution insulaire

Liens externes

Notes et références 

Hippopotamidae
Artiodactyle du Pléistocène
Artiodactyle (nom scientifique)
Paléontologie en Grèce